Alsodux ist ein südspanisches Dorf und Gemeinde (municipio) in der Provinz Almería mit  Einwohnern (Stand ).

Lage 
Alsodux liegt etwa 25 Kilometer nordwestlich von Almería in einer Höhe von ca.  am Río Nacimiento.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Mariä Himmelfahrt (Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción)

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Andalusien
Provinz Almería